Ramon Carnicer i Batlle (Tàrrega, 1789 – Madrid, 1855), músic i compositor d'òpera
 Ramon Carnicer Blanco (Villafranca del Bierzo, 1912 - Barcelona, 2007), escriptor i professor de la Universitat de Barcelona, autor de Donde las Hurdes se llaman Cabrera